MARIA TANASE (VOL.1) este un album al cantaretei de muzica populara Maria Tănase. Piesele: 18, 19, 20, 21 sunt in limba franceza. Acompaniaza Orchestrele conduse de Victor Predescu, Nicusor Predescu si Ionel Banu.

Detalii ale albumului

Genre: Folk, World, & Country
Style: Folklore 
Limbi: Romana / Franceza
Casa de discuri: Electrecord
Catalog #: ELCD 142
Format: CD, Compilation, Digisleeve
Data Lansari: 1994
Durata albumului: (76'50")

Lista pieselor 

01 - Dragi mi-s cantecele mele
02 - Aseara ti-am luat basma
03 - Lung ii drumul Gorjului
04 - Pe vale, tato, pe vale
05 - Bun ii vinul ghiurghiuliu
06 - Aseara vantul batea
07 - Ciuleandra
08 - Marie si Marioara
09 - Hai, iu,iu
10 - Trenule, masina mica
11 - Batranete, haine grele
12 - Butelcuta mea
13 - Mi-am pus busuioc in par
14 - Marioara
15 - Colo-n vale-n gradinita
16 - Pe deal pe la Cornatel
17 - Cantec din Oas
18 - Tien, tien, tien et na!
19 -  La malediction d’amour
20 - Danse montagnarde
21 - Doina din Dolj
22 - Doda, dod
23 - Toderel
24 - Ma dusei sa trec la Olt

Legături externe

 Detalii:   

Albume de Maria Tănase